Кастриот може бити:
 Кастриот или Кастриотија, албански назив за Обилић, град на Косову и Метохији, Србија
 Кастриот (село) (sq) или Кастриотија, село у општини Кастриот (sq), Албанија
 Кастриот (општина) (sq), општина у области Дибер, Албанија
 Кастриот (име) (en), албанско мушко име

Види још 
 Кастриотија (вишезначна одредница)
 Кастриоти, албанска средњовековна племићка породица